Michigan Air-Line Railway ist der Name folgender Eisenbahngesellschaften in Michigan:

 Michigan Air-Line Railway (1868 bis 1870), ein früherer Name der Michigan Central Railroad
 Michigan Air-Line Railway (1875) (1875 bis 1878)
 Michigan Air-Line Railway (2006) (seit 2006)